Пчелкино или Пчёлкино — название населённых пунктов в России:

 Пчелкино — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Пчелкино — деревня в Судиславском районе Костромской области.